Чанселлор () — английская фамилия. Может произноситься как Ченселлор или Чэнселлор.

Известные носители 
 Чанселлор, Анна (род. 1965) — английская актриса театра и кино.
 Ченселлор, Ван (род. 1943) — американский тренер женской НБА.
 Чанселлор, Джастин (род. 1971) — английский бас-гитарист.
 Ченселлор, Джойс (, род. 1906) — актриса английского телевидения.
 Чанселлор, Джон Уильям (1927—1996) — американский журналист и телеведущий.
 Чанселлор, Дэвид (род. 1961) — английский фотограф, обладатель нескольких фотопремий.
 Чанселлор, Ричард (ум. 1556) — английский мореплаватель XVI века, положивший начало торговым отношениям России с Англией.
 сэр Джон Чанселлор  (, 1870—1952) — подполковник Британской армии, губернатор Маврикия в 1911—1916, губернатор Тринидад и Тобаго в 1916—1921, губернатор Южной Родезии в 1923—1928, Верховный комиссар Палестины в 1928—1931.

Вымышленные персонажи 
 Кэтрин Ченселлор — персонаж телесериала «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless).
 Олив Ченселлор — персонаж фильма «Бостонцы» (The Bostonians, 1984) в исполнении Ванессы Редгрейв.
 Питер Чанселлор — персонаж повести Роберта Ладлэма и фильма «Рукопись Ченселлора» (The Chancellor Manuscript).

См. также 
 Чанселлорвилль () — историческое место в американском штате Виргиния, где произошло сражение при Чанселорсвилле.